Яан Карлович Кярнер (, ) — эстонский и советский писатель. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1946).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Имел брата Иоганнеса и пять сестер: Анну Мари, Эмили, Полину, Иду и Альму, а также двух сводных братьев Александра и Августа. С 1901 по 1906 год учился в школе Удерна в Рынгу. С 1910 года работал в различных журналах Ревеля.

Учился в народном университете Шанявского в Москве (1911—1914).

Печатался с 1906 года.

С 1917 года Кярнер активно занимался политикой (был членом Партии социалистов-революционеров Эстонии, затем Независимой социалистической рабочей партии Эстонии), а в 1919 году стал редактором профсоюзной газеты Töö hääl (Рабочий голос). В 1919 году был избран в Учредительное собрание Эстонии.

С начала 1920-х годов профессионально занимался литературным творчеством. Входил в литературу группу «Тарапита». С 1927 по 1929 год редактировал журнал «Looming», с 1936 по 1938 год — редактором журнала «Tänapäev». Поддержал приход к власти в Эстонии коммунистов в 1940 году. Во время немецкой оккупации Эстонии во время Второй мировой войны жил в Советском Союзе. В 1944 году вернулся в Эстонию. С 1946 года тяжело болел (потерял рассудок).

Многие из его стихов положены на музыку эстонскими композиторами хоровой музыки. Кярнер также написал множество романов, пьес, литературных критиков, научной литературы и исторических трактатов.

В годы Великой Отечественной войны писал антифашистские листовки.

Перевёл на эстонский язык сочинения А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, Ф. Шиллера, Г. Гейне, В. В. Маяковского, П. Г. Антокольского и др.

Библиография 
Женщина из бедного мира : (Рассказ Лилли Нийтмаа) : Роман / Ян Кярнер ; Перевод с эст. [А. Тамма]; [Послесл. М. Калды]. — Москва : Худож. лит., 1966. — 238 с.

Литература 
Ургарт О., Боевая поэзия Яана Кярнера, в кн.: Об эст. лит-ре, Таллин, 1956.

Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.. — Мн.: БелЭн, 1999. — Т. 9: Кулібін — Малаіта. — 560 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0155-9 (т. 9), ISBN 985-11-0035-8.

Примечания

Ссылки 

Главные редакторы Looming
Политики Эстонии
Похороненные на кладбище Эльва
Заслуженные писатели Эстонской ССР